Тяглоеː

Гидронимы 
 Тяглое — озеро в Дарницком районе Киевского горсовета (Украина).
 Тяглое — озеро в Сорочинском районе Оренбургской области (Россия).
 Тяглое — озеро в Тоцком районе Оренбургской области (Россия).
 Тяглое — озеро в Борском районе Самарской области (Россия).
 Тяглое — озеро в Кинельском районе Самарской области (Россия).
 Тяглое — озеро в Кинельском районе Самарской области (Россия).
 Тяглое — озеро в Ивантеевском районе Саратовской области (Россия).

Другое 
 Тяглое Озеро — село в Пестравском районе Самарской области.